Miejscowości w USA:
 Crocker – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Crocker – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pulaski
 Crocker – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Crocker (ang. Crocker Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
Osoby:
 Cody Crocker (ur. 1971) –  australijski kierowca rajdowy
 Ian Crocker (ur. 1982) – amerykański pływak
 John Crocker (1896–1963) – brytyjski wojskowy, generał broni
 Ryan Crocker (ur. 1949) –  amerykański dyplomata
Inne:
 Góry Crocker (malajski: Banjaran Crocker) pasmo górskie na Borneo, na terytorium malezyjskiego stanu Sabah. Główny szczyt: Kinabalu 4095 m n.p.m.